Zurita puede referirse a:

Lugares
 Zurita (Cantabria): localidad del municipio de Piélagos, España.
 Zurita (Huesca): localidad de la provincia de Huesca.

Apellido

Autores de nombres científicos
 Eneida Zurita (1976), bióloga boliviana.
 Jerónimo Zurita: (1512-1580) fue un historiador español. 
 Humberto Zurita: (1954) es actor, productor y director mexicano.
 Raúl Zurita: (1950) poeta y antologador chileno.
 Luis Chero Zurita: (1958) arqueólogo peruano. 
 José Zurita Goenaga: (1818-1881) catedrático de Medicina y académico de la de Buenas Artes de Sevilla.
 Fernando Jacinto de Zurita y Haro: escritor español del Siglo de Oro.
 Juanpa Zurita: (1996) celebridad de internet y actor mexicano.
 Melisa Zurita: (1990) conductora y periodista argentina.

Animales 
 Paloma zurita: Columba oenas: ave de la familia Columbidae.

Otros 
 Estela de Zurita: estela cántabra gigante discoidea hallada en la localidad anterior.